Qatar ExxonMobil Open 2020 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2020 z cyklu Qatar Open rozgrywany w dniach 6–11 stycznia 2020 roku w Dosze na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 1 465 260 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2020 w tenisie ziemnym
2020
2020 w Katarze